San Martín de la Vega del Alberche kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Martín de la Vega del Alberche (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 San Martín de la Vega del Alberche (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar